V soubojích dvacátéhodruhého ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy 2012/13 se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Tento ročník začal v sobotu 11. srpna 2012 úvodními třemi zápasy 1. kola a skončil v sobotu 15. června 2013 zbývajícími třemi zápasy 30. kola.

Do II. ligy postoupila prvá dvě mužstva, do Divize D sestoupilo poslední mužstvo tabulky a B-mužstvo Baníku bylo zrušeno.

Nové týmy v sezoně 2012/13 
 Ze II. ligy 2011/12 sestoupilo do MSFL mužstvo FK Fotbal Třinec.
 Z Divize D 2011/12 postoupilo vítězné mužstvo FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou, z Divize E 2011/12 postoupilo vítězné mužstvo FK Slavia Orlová-Lutyně a 1. SK Prostějov (2. místo).

Nejlepší střelec 
Nejlepším střelcem ročníku se stal třinecký útočník Tomáš Gavlák, který soupeřům nastřílel 21 branku.

Konečná tabulka 
Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)
 Tým FC Baník Ostrava „B“ po sezoně ukončil svoje působení v MSFL, díky čemu se v soutěži udržel předposlední celek SK Spartak Hulín.
 O pořadí na 6. až 8. místě rozhodla minitabulka vzájemných zápasů.
 O pořadí na 9. a 10. místě rozhodla bilance vzájemných zápasů: Zábřeh – Ostrava B 1:2, Ostrava B – Zábřeh 1:3
 Z důvodu odstoupení HFK Olomouc z FNL postoupil ze druhého místa MFK Frýdek-Místek.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 MSFL 2012/13 ve výsledcích jednotlivých kol
 MSFL 2012/13 – JihoMoravskyFotbal.cz

Moravskoslezská fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2012
Fotbal v Česku v roce 2013